La famille Defforey est une famille d'entrepreneurs, originaire de Lagnieu dans l'Ain, cofondatrice du groupe Carrefour.

Origine

Articles connexes 
 Carrefour, société créée par les fils de Louis Defforey, la famille Badin et Marcel Fournier.

Références 

Defforey